Limerick har flere betydninger
 Limerick (by) – en by i Irland
 Limerick (poesi) – en digtform
 Limerick, USA – en by i Pennsylvania i USA